Чемпионат Испании по футболу 2003/2004 — 73-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 6-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1015 голов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Сарагоса» получила право участвовать в кубке УЕФА как победитель кубка Испании.
2 С футбольного клуба «Расинг» было снято одно очко за превышение числа легионеров в матче против «Осасуны» 14 декабря 2003 года.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Награды

Трофей Пичичи 
Трофей Пичичи — награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Марка лучшему бомбардиру каждого сезона испанской лиги.

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Вильярреал» — «Расинг Сантандер» — 6:3 (24-й тур, 15 февраля 2004 года)
 «Реал Мадрид» — «Вальядолид» — 7:2 (3-й тур, 13 сентября 2003 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Малага» — «Валенсия» — 1:6 (22-й тур, 31 января 2004 года)
 «Мальорка» — «Валенсия» — 0:5 (10-й тур, 2 ноября 2003 года)
 «Сельта» — «Депортиво» — 0:5 (18-й тур, 3 января 2004 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Барселона» — «Альбасете» — 5:0 (22-й тур, 1 февраля 2004 года)
 «Реал Мадрид» — «Вальядолид» — 7:2 (3-й тур, 13 сентября 2003 года)

Другие факты 
 Примечательно, что «Реал» после домашнего поражения в 32-м туре от «Осасуны» уступил 1-е место «Валенсии», затем выиграл следующий матч, но проиграл подряд 5 последних, что случалось с командой крайне редко (например, следующий случай был в сезоне 2008/09, также в конце). В итоге «Реал» вообще занял только 4-е место.
 «Сельта» выбыла из лиги, но сумела ранее дойти до 1/8 финала Лиги чемпионов этого сезона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт LFP (исп.)
 Статистика на fbleague.com

2004
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2003 году
Спорт в Испании в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004